Gabriadse (; , englisch transkribiert Gabriadze) ist der Familienname folgender Personen:
 Lewan Rewasowitsch Gabriadse (* 1969), georgisch-russischer Schauspieler und Regisseur
 Rewas Lewanowitsch Gabriadse (1936–2021), georgischer Regisseur, Drehbuchautor und Künstler